

Patronymes 
Sidorov (masculin ; ) ou Sidorova (féminin ; ), également Sidoroff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anna Sidorova (1991-), curleuse russe
 Evguenia Sidorova (1930-2005), skieuse alpine soviétique
 Maksim Sidorov (1986-), athlète russe, spécialiste du lancer de poids
 Marina Sidorova (1950-), athlète soviétique, spécialiste des épreuves de sprint
 Nikolaï Sidorov (1956-), ancien athlète soviétique, spécialiste du 100 mètres 
 Valentina Sidorova (1954-2021), escrimeuse soviétique

Patronyme russe